Натуральне число 1535
 1535 рік до нашої ери
 1535 рік нашої ери